Heilig-Kreuz-Kirche oder Cruciskirche (), auch Kreuzerhöhungskirche, ist ein Name von Kirchen, die das Patrozinium vom Heiligen Kreuz tragen, an dem Jesus starb.

Er findet häufig Verwendung bei Kirchen, in denen Reliquien des Kreuzes Jesu verehrt werden. Das Patrozinium wird in der römisch-katholischen Liturgie am Fest Kreuzerhöhung (), dem 14. September, begangen, in manchen Konfession auch an anderen Tagen.

Abzugrenzen sind die Kreuzauffindungskirchen, deren Patrozinium die Kreuzauffindung (3. Mai kath., 6. März bzw. 7. Mai orth.) ist. Daneben gibt es orthodoxe Kreuzprozessionen am 1. August und auch ein paar bewegliche Feiern, etwa Anbetung und Verehrung des Heiligen Kreuzes am Karfreitag, die selten Kirchenpatronanzen sind.

Der Name in anderen Sprachen: ,  und , , , , , , ,
  … Titelkirchen, Kathedralkirchen (Bischofskirchen), Basiliken, Sanktuarien u. ä. sowie zentrale Wallfahrtskirchen

Liste

Deutschland

Baden-Württemberg 
 Angelbachtal, Ortsteil Eichtersheim: Schlosskirche Eichtersheim
 Allmannsweiler: Zum Heiligen Kreuz (Allmannsweiler)
 Bad Wimpfen: Dominikanerkirche (Bad Wimpfen) („Stadtpfarrkirche zum Heiligen Kreuz“)
 Berkheim: Kapelle zum heiligen Kreuz
 Eberbach: Heilig-Kreuz-Kapelle (Eberbach) („Heiligkreuzkirchlein“)
 Eberdingen, Ortsteil Nussdorf: Heilig-Kreuz-Kirche (Nussdorf)
 Ellhofen: Kirche zum Heiligen Kreuz, Sankt Peter und Genovefa (Ellhofen)
 Freiburg: Heilig-Kreuz-Kapelle, siehe Peterhofkapelle
 Hechingen: Heiligkreuzkapelle (Hechingen)
 Heilbronn
 Stadtteil Böckingen: Heilig-Kreuz-Kirche (Böckingen)
 Stadtteil Frankenbach: Heiligkreuzkirche (Frankenbach)
 Kernen im Remstal, Ortsteil Stetten: Heilig-Kreuz-Kirche (Stetten im Remstal)
 Lauda-Königshofen, Stadtteil Gerlachsheim: Heilig Kreuz (Gerlachsheim)
 Loffenau: Heilig-Kreuz-Kirche (Loffenau)
 Löffingen: Wallfahrtskapelle Witterschneekreuz
 Mannheim: Kreuzerhöhungskirche (Mannheim)
 Neudenau: Heilig-Kreuz-Kapelle (Neudenau)
 Neuenburg am Rhein: Heilig-Kreuz-Kapelle (Neuenburg am Rhein)
 Neuenbürg: Heilig-Kreuz-Kirche (Neuenbürg)
 Neuenstadt am Kocher, Ortsteil Stein am Kocher: Heilig Kreuz (Stein am Kocher)
 Pfaffenhofen (Württemberg), Ortsteil Weiler an der Zaber: Kirche zum heiligen Kreuz (Weiler an der Zaber)
 Pforzheim, Stadtteil Büchenbronn: Heilig-Kreuz-Kirche (Büchenbronn)
 Offenburg: Heilig-Kreuz-Kirche (Offenburg)
 Schlosskirche Rastatt
 Renchen: Heilig-Kreuz-Kirche (Renchen)
 Rottweil: Pfarrkirche Heilig-Kreuz („Heilig-Kreuz-Münster“)
 Schwäbisch Gmünd: Heilig-Kreuz-Münster (Schwäbisch Gmünd)
 Schwäbisch Hall, Stadtteil Erlach: Heiligkreuzkirche (Erlach)
 Stuttgart
 Stadtteil Hedelfingen: Kreuzkirche (Hedelfingen)
 Stadtteil Sommerrain: Heilig-Kreuz-Kirche (Sommerrain)
  Ulm-Wiblingen Kloster Wiblingen, Klosterkirche St. Martin, Kreuzreliquie, Thema des hl. Kreuzes in den Deckenfresken
 Waldshut-Tiengen, Stadtteil Tiengen: Heilig-Kreuz-Kapelle (Tiengen)
 Weinheim, Stadtteil Heiligkreuz: Evangelische Kirche Heiligkreuz

Bayern 
 Ahorntal, Gemeindeteil Kirchahorn: Katholische Kirche Heilig Kreuz
 Aletshausen: Heilig Kreuz (Aletshausen)
 Altmannstein: Zum Heiligen Kreuz (Altmannstein)
 Ansbach: Heilig-Kreuz-Kirche (Ansbach)
 Aschaffenburg: Heilig-Kreuz-Kapelle (Aschaffenburg)
 Aschau im Chiemgau, Ortsteil Niederaschau, Kreuzkapelle auf dem Friedhof
 Augsburg
 Evangelische Heilig-Kreuz-Kirche (Augsburg)
 Katholische Heilig-Kreuz-Kirche (Augsburg)
 Bad Aibling, Gemeindeteil Berbling: Heilig-Kreuz-Kirche (Berbling)
 Bad Kissingen, Gemeindeteil Hausen: Klosterkirche Heilig-Kreuz im Kloster Hausen
 Bad Kohlgrub:
 Gemeindeteil Kraggenau: Heilig-Kreuz-Kapelle (Kraggenau)
 Gemeindeteil Steigrain: Heilig-Kreuz-Kapelle (Steigrain)
 Bad Neustadt an der Saale, Gemeindeteil Bad Neuhaus: Schlosskapelle Heilig Kreuz (Bad Neuhaus)
 Bad Tölz: Heilig Kreuz auf dem Kalvarienberg (Bad Tölz)
 Biberbach: St. Jakobus, St. Laurentius und Hl. Kreuz (Biberbach)
 Bischofsheim an der Rhön, Stadtteil Klosterkreuzberg: Kloster Kreuzberg, geweiht der Hl. Kreuzerhöhung
 Breitenthal: Heilig-Kreuz-Kirche (Breitenthal)
 Burghausen: Heiligkreuz-Kirche (Burghausen)
 Coburg: Heilig-Kreuz-Kirche (Coburg)
 Dachau: Heilig Kreuz (Dachau)
 Dietershofen: Kreuzkapelle (Dietershofen)
 Dillingen an der Donau, Stadtteil Steinheim: Friedhofskapelle Heilig Kreuz (Steinheim an der Donau)
 Dinkelscherben: Ehemalige Burgkapelle Hl. Kreuz
 Dittelbrunn, Gemeindeteil Pfändhausen: Heilig Kreuz (Pfändhausen)
 Donauwörth: Kloster Heilig Kreuz (Donauwörth)
 Dorfen, Stadtteil Lindum: Lindumer Kircherl
 Dürrlauingen, Gemeindeteil Mindelaltheim: Heilig Kreuz (Mindelaltheim)
 Eibelstadt: Heilig-Kreuz-Kapelle (Eibelstadt)
 Eichstätt, Gemeindeteil Wintershof: Heilig-Kreuz-Kirche (Wintershof)
 Elfershausen, Gemeindeteil Machtilshausen: Heilig-Kreuz-Kapelle (Machtilshausen)
 Eltmann: Heilig-Kreuz-Kapelle (Eltmann)
 Ergersheim, Gemeindeteil Ermetzhofen: Heilig-Kreuz-Kirche (Ermetzhofen)
 Erlangen, Stadtteil Bruck: Heilig Kreuz (Erlangen-Bruck)
 Geiselhöring, Gemeindeteil Haindling: Kreuzkirche (Haindling)
 Geisenfeld, Gemeindeteil Engelbrechtsmünster: Pfarrkirche Hl. Kreuz
 Gemünden am Main, Gemeindeteil Schaippach: Filialkirche Kreuzerhöhung
 Hallerndorf, Gemeindeteil Kreuzberg: Heilig Kreuz (Hallerndorf)
 Herbstadt: Heiligkreuz (Herbstadt)
 Hof: Kreuzkirche (Hof)
 Brunnthal, Gemeindeteil Hofolding: Heilig Kreuz (Hofolding)
 Huglfing, Gemeindeteil Grasleiten: Kapelle Heilig Kreuz (Grasleiten)
 Ippesheim: Heiligkreuz (Ippesheim)
 Zum Heiligen Kreuz (Isling)
 Kelheim, Stadtteil Affecking: Heilig Kreuz (Kelheim)
 Kempten: Kloster Heiligkreuz (Kempten)
 Kiefersfelden: Heilig Kreuz (Kiefersfelden)
 Kipfenberg, Gemeindeteil Schambach: Heilig-Kreuz-Kirche (Schambach)
 Kirchseeon, Gemeindeteil Neukirchen: Filialkirche Hl. Kreuzerhöhung
 Kitzingen, Stadtteil Etwashausen: Kreuzkapelle (Kitzingen)
 Kreuzwertheim: Zum Heiligen Kreuz (Kreuzwertheim)
 Landau an der Isar: Friedhofskirche Heilig Kreuz (Landau)
 Landensberg: Katholische Pfarrkirche Hl. Kreuz Landensberg
 Landsberg am Lech: Heilig-Kreuz-Kirche (Landsberg am Lech)
 Langenpreising, Ortsteil Hinterholzhausen: Filialkirche Kreuzerhöhung (Hinterholzhausen)
 Marktrodach, Gemeindeteil Kreuzberg: Heilig-Kreuz-Kapelle (Kreuzberg)
 Memmelsdorf, Gemeindeteil Merkendorf: Kapelle „Kreuzerhöhung“ (Merkendorf)
 München
 Stadtteil Forstenried: Heilig Kreuz (Forstenried)
 Stadtteil Fröttmaning: Heilig-Kreuz-Kirche (Fröttmaning)
 Stadtteil Giesing: Heilig-Kreuz-Kirche (Giesing)
 Stadtteil Freiham: Heilig Kreuz (Freiham)
 Stadtteil Schwabing-West: Heilig Kreuz (Schwabing-West)
 Münnerstadt: Talkirche Münnerstadt
 Neuburg an der Donau, Stadtteil Bergen: Heilig Kreuz (Bergen)
 Heilig Kreuz (Neusitz)
 Nordheim am Main: Kreuzkapelle (Nordheim am Main)
 Oberhaching, Gemeindeteil Kreuzpullach: Heilig Kreuz (Kreuzpullach)
 Heilig-Kreuz-Kirche (Oberlauringen)
 Obernbreit: Kreuzkapelle (Obernbreit)
 Orthofen (Sulzemoos), Filialkirche Hl. Kreuzauffindung und St. Helena
 Osterhofen, Stadtteil Haardorf: Wallfahrtskirche zum Kreuzberg
 Pfofeld: Heilig-Kreuz-Kapelle (Pfofeld)
 Pleß: Zum Heiligen Kreuz (Pleß)
 Pleystein: Heiligkreuz (Pleystein)
 Polling: Heilig Kreuz (Polling)
 Regensburg: Klosterkirche Heilig-Kreuz (Regensburg)
 Heiligkreuzkapelle (Rieneck)
 Rosenheim, Stadtteil Westerndorf: Filial- und Wallfahrtskirche St. Johann Baptist und Heilig Kreuz
 Röthenbach an der Pegnitz: Heilig-Kreuz-Kirche (Röthenbach an der Pegnitz)
 Rothenburg ob der Tauber, Gemeindeteil Bettenfeld: St. Wendel und Hl. Kreuz (Bettenfeld)
 Rottach-Egern: Bergkapelle Heilig Kreuz auf dem Wallberg
 Rottenburg an der Laaber, Gemeindeteil Kreuzthann: Heilig Kreuz (Kreuzthann)
 Salgen, Gemeindeteil Hausen: St. Bartholomäus und Hl. Kreuz (Hausen)
  Scheyern: Basilika Heilig Kreuz und Mariä Himmelfahrt (Scheyern)
 Schillingsfürst: Pfarrkirche Kreuzerhöhung (Schillingsfürst)
 Schlammersdorf: Filialkirche zur Kreuzerhöhung (Schlammersdorf)
 Schwarzach am Main, Gemeindeteil Stadtschwarzach: Heiligkreuzkirche (Stadtschwarzach)
 Seßlach: Friedhofskapelle Heilig Kreuz (Seßlach)
 Simmershofen, Gemeindeteil Auernhofen: Heiligkreuz und St. Blasius (Auernhofen)
 Steingaden: Heilig-Kreuz-Kirche (Steingaden)
 Sulzthal: Heilig-Kreuz-Kapelle (Sulzthal)
 Thalmässing, Gemeindeteil Eysölden: Heilig-Kreuz-Kirche (Eysölden)
 Trappstadt, Gemeindeteil Alsleben: Kapelle Heilig Kreuz (Alsleben)
 Treuchtlingen, Gemeindeteil Bubenheim: St. Ulrich zum Heiligen Kreuz (Bubenheim)
 Volkach
 Gemeindeteil Fahr: Kreuzkapelle (Fahr)
 Gemeindeteil Gaibach: Heilig-Kreuz-Kapelle (Gaibach)
 Treuchtlingen, Gemeindeteil Bubenheim: Heilig-Kreuz-Kirche (Bubenheim)
 Waakirchen, Gemeindeteil Schaftlach: Heilig-Kreuz-Kirche (Schaftlach)
 Wassertrüdingen, Gemeindeteil Geilsheim: Heilig Kreuz (Geilsheim)
 Weil, Gemeindeteil Schwabhausen bei Landsberg: Heilig Kreuz (Schwabhausen bei Landsberg)
 Weißenburg: Heilig-Kreuz-Kirche (Weißenburg)
 Westerngrund: Heiligkreuzkapelle (Westerngrund)
 Weßling, Gemeindeteil Oberpfaffenhofen: Heilig-Kreuz-Kirche (Oberpfaffenhofen)
 Westerheim, Gemeindeteil Unterwesterheim: Heilig-Kreuz-Kapelle (Unterwesterheim)
 Wiesau: Kreuzbergkirche (Wiesau)
 Wiesen: Kreuzkapelle (Wiesen)
 Wiesenbronn: Zum Heiligen Kreuz (Wiesenbronn)
 Wilburgstetten: Heilig-Kreuz-Kapelle (Wilburgstetten)
 Wollbach: Heilig-Kreuz-Kapelle (Wollbach) („Kapelle an der Leiterich“)
 Würzburg: Heilig-Kreuz-Kirche (Würzburg)

Berlin 
 Berlin
 Stadtteil Hohenschönhausen: Heilig-Kreuz-Kirche (Berlin-Hohenschönhausen)
 Stadtteil Kreuzberg: Heilig-Kreuz-Kirche (Berlin-Kreuzberg)
 Stadtteil Wilmersdorf
 Heilig-Kreuz-Kirche (Berlin-Wilmersdorf)
 Evangelisch-Lutherische Kirche Zum Heiligen Kreuz (Berlin-Wilmersdorf)

Brandenburg 
 Frankfurt (Oder): Heilig-Kreuz-Kirche (Frankfurt (Oder))
 Neuzelle: Pfarrkirche zum Heiligen Kreuz (Neuzelle)
 Potsdam: Garnisonkirche (Potsdam) (wurde von 1949 bis zu ihrer Sprengung 1968 Heilig-Kreuz-Kirche genannt)
 Schwarzheide: Heilig-Kreuz-Kirche (Schwarzheide)
 Spremberg: Kreuzkirche (Spremberg)
 Ziesar: St. Crucis (Ziesar)

Bremen 
 Bremen:
 Stadtteil Horn-Lehe: Horner Kirche
 Stadtteil Lüssum-Bockhorn: Heilig Kreuz (Bremen)

Hamburg 
 Hamburg, Stadtteil Volksdorf: Heilig-Kreuz-Kirche (Hamburg-Volksdorf)

Hessen 
 Heilig-Kreuz-Kirche (Auerbach)
 Bad Homburg vor der Höhe: Heilig-Kreuz-Kirche (Bad Homburg vor der Höhe)
 Bad Sooden-Allendorf: St. Crucis (Bad Sooden-Allendorf)
 Bensheim, Stadtteil Auerbach: Heilig-Kreuz-Kirche (Bensheim-Auerbach)
 Burgholzhausen: Heilig Kreuz (Burgholzhausen)
 Darmstadt: Heilig-Kreuz-Kirche (Darmstadt)
 Eichenzell, Ortsteil Lütter: Heilig Kreuz (Lütter)
 Frankfurt am Main
 Stadtteil Bornheim: Heilig-Kreuz-Kirche (Frankfurt-Bornheim), heute als Heilig-Kreuz – Zentrum für christliche Meditation und Spiritualität die Meditationskirche des Bistums Limburg
 Stadtteil Enkheim: Heilig-Kreuz-Kirche (Frankfurt-Enkheim)
 Fulda, Stadtteil Maberzell: Heilig Kreuz (Fulda-Maberzell)
 Geisenheim: Pfarrkirche Heilig Kreuz, siehe Rheingauer Dom
 Großenlüder, Ortsteil Kleinheiligkreuz: Wallfahrtskirche Kleinheiligkreuz
 Heusenstamm: Kapelle zum heiligen Kreuz (Heusenstamm)
 Hünfeld: Heilig-Kreuz-Kirche (Hünfeld)
 Kaufungen, Ortsteil Oberkaufungen: Stiftskirche Kaufungen
 Lich:
 Stadtteil Kloster Arnsburg: Heiligkreuzkapelle der Burg Arnsburg
 Stadtteil Ober-Bessingen: Evangelische Kirche Ober-Bessingen
 Lorch: Heilig-Kreuz-Kapelle
 Michelstadt: Heilig-Kreuz-Kapelle
 Neu-Isenburg: Zum Heiligen Kreuz (Neu-Isenburg)
 Rüdesheim am Rhein, Stadtteil Assmannshausen: Heilig Kreuz (Assmannshausen)
 Weilburg: Heilig-Kreuz-Kirche (Weilburg)
 Heilig Kreuz (Welkers)

Mecklenburg-Vorpommern 
 Altentreptow: Heiliges Kreuz (Altentreptow)
 Kemnitz: Heilig-Kreuz-Kirche (Kemnitz)
 Rambin, Ortsteil Bessin: Kapelle zum Heiligen Kreuz (Bessin)
 Rostock: Kloster zum Heiligen Kreuz (Rostock)
 Waren: Heilig Kreuz (Waren)

Niedersachsen 
 Barenburg: Heilig-Kreuz-Kirche (Barenburg)
 Barsinghausen, Ortsteil Kirchdorf: Heilig-Kreuz-Kirche (Kirchdorf)
 Böhne, Ortsteil Kirchwahlingen: Zum Heiligen Kreuz (Kirchwahlingen)
 Brockel: Heilig-Kreuz-Kirche (Brockel)
 Cloppenburg, Stadtteil Stapelfeld: Heilig-Kreuz-Kirche (Stapelfeld)
 Dorstadt
 ehemaliges Kloster Dorstadt
 moderne Kirche Heilig Kreuz (Dorstadt)
 Geestland, Ortsteil Neuenwalde: Heilig-Kreuz-Kirche (Neuenwalde)
 Gleichen, Ortsteil Rittmarshausen: Heilig-Kreuz-Kapelle
 Hannover, Stadtteil Mittelfeld: Gnadenkirche zum Heiligen Kreuz
 Heinade: Heilig-Kreuz-Kirche (Heinade)
 Helpsen: Heilig Kreuz (Helpsen)
 Hildesheim: Heilig-Kreuz-Kirche (Hildesheim)
 Hoyerhagen: St.-Crucis-Kirche (Hoyerhagen)
 Isernhagen, Ortsteil Altwarmbüchen: Heilig Kreuz (Isernhagen)
 Langen, Ortsteil Neuenwalde: Heilig-Kreuz-Kirche (Neuenwalde)
 Lehre
 Ortsteil Flechtorf: Heilig-Kreuz-Kirche (Flechtorf)
 Ortsteil Lehre: Kirche zum Heiligen Kreuz (Lehre)
 Lemwerder, Ortsteil Bardewisch: Heilig-Kreuz-Kirche (Bardewisch)
 Lüneburg: Kreuzkirche (Lüneburg)
 Nienstädt, Ortsteil Sülbeck: Kirche Zum Heiligen Kreuz (Sülbeck)
 Osnabrück, Stadtteil Schinkel: Heilig-Kreuz-Kirche (Osnabrück-Schinkel)
 Otterndorf: Heilig-Kreuz-Kirche (Otterndorf)
 Pattensen, Stadtteil Schulenburg: Heilig Kreuz (Schulenburg) (profaniert)
 Peine, Stadtteil Dungelbeck: Heilig Kreuz (Dungelbeck)
 Salzgitter, Stadtteil Gebhardshagen: Ev. Kirchenzentrum Heilig Kreuz (Gebhardshagen)
 Veltheim an der Ohe: Heilig Kreuz (Veltheim)
 Walkenried: Heilig Kreuz (Walkenried)
 Wangerland, Ortsteil Pakens: Kirche zum Heiligen Kreuz (Pakens)
 Westoverledingen, Ortsteil Mitling-Mark: Mitling-Marker Kirche
 Wietmarschen, Ortsteil Füchtenfeld: Kreuzkirche (Füchtenfeld)
 Winsen (Aller): Heilig Kreuz (Winsen)
 Wunstorf
 Stadtteil Bokeloh: Heilig-Kreuz-Kirche (Bokeloh)
 Stadtteil Luthe: Heilig-Kreuz-Kirche (Wunstorf/Luthe) (profaniert)
 Stadtteil Wunstorf: Kreuzkirche (Wunstorf)

Nordrhein-Westfalen 
 Aachen: Heilig-Kreuz-Kirche (Aachen)
 Altenbeken
 Alte Heilig-Kreuz-Kirche (Altenbeken)
 Heilig-Kreuz-Kirche (Altenbeken)
 Arnsberg: Heilig Kreuz (Arnsberg)
 Beverungen, Stadtteil Herstelle: Abtei vom Heiligen Kreuz (Herstelle)
 Bielefeld:
 Stadtteil Brake: Heilig-Kreuz-Kirche (Bielefeld)
 Stadtteil Sennestadt: Kreuzkirche (Bielefeld-Sennestadt)
 Bocholt: Heilig-Kreuz-Kirche (Bocholt)
 Bonn:
 Stadtteil Endenich: Kreuzbergkirche (Bonn)
 Stadtteil Limperich: Heilig-Kreuz-Kirche (Limperich)
 Bottrop: Heilig-Kreuz-Kirche (Bottrop) (siehe Liste von Sakralbauten in Bottrop#Katholische Kirchen)
 Castrop-Rauxel: Heilig-Kreuz-Kirche (Castrop-Rauxel)
 Detmold: Heilig Kreuz (Detmold)
 Dortmund: Heilig-Kreuz-Kirche (Dortmund)
 Dülmen: Heilig-Kreuz-Kirche (Dülmen)
 Düsseldorf: Zum Heiligen Kreuz (Düsseldorf)
 Erkelenz, Ortsteil Keyenberg: Heilig Kreuz (Keyenberg)
 Essen, Stadtteil Südostviertel: Heilig-Kreuz-Kirche (Essen-Südostviertel)
 Euskirchen, Stadtteil Kreuzweingarten: Heilig Kreuz (Kreuzweingarten)
 Geilenkirchen, Ortsteil Süggerath: Heilig Kreuz (Süggerath)
 Gelsenkirchen: Heilig Kreuz (Gelsenkirchen)
 Gladbeck: Heilig-Kreuz-Kirche (Gladbeck)
 Haltern am See, Ortsteil Hamm-Bossendorf: Heilig Kreuz (Hamm-Bossendorf)
 Hamm: Heilig Kreuz (Hamm)
 Horn-Bad Meinberg, Stadtteil Horn: Heilig Kreuz (Horn)
 Höxter, Stadtteil Ottbergen: Heilig Kreuz (Ottbergen)
 Hürtgenwald, Ortsteil Hürtgen: Heilig Kreuz (Hürtgen)
 Kirchen (Sieg), Stadtteil Herkersdorf: Heilig-Kreuz-Kirche (Herkersdorf)
 Köln
 Heiligkreuzkapelle (Köln)
  Dominikanerkloster Heilig-Kreuz in der Lindenstraße (enthält die 1248 von Albertus Magnus aus Paris nach Köln gebrachte Kreuzreliquie der Kölner Dominikaner)
 Kreuzerhöhungskirche (Köln-Gremberghoven)
 Heilig Kreuz (Köln) in Weidenpesch
 Kranenburg: St. Peter und Paul (Kranenburg) („Wallfahrtskirche zum Wundertätigen Kreuz“)
 Leverkusen, Stadtteil Rheindorf: Zum Heiligen Kreuz (Rheindorf)
 Menden: Heilig-Kreuz-Kapelle (Menden) auf dem Rodenberg
 Mönchengladbach, Stadtteil Westend: Heilig Kreuz (Mönchengladbach-Westend)
 Münster, Stadtteil Kreuzviertel: Heilig-Kreuz-Kirche (Münster)
 Nideggen, Stadtteil Wollersheim: Heilig-Kreuz-Kirche (Wollersheim)
 Odenthal, Ortsteil Klasmühle: Heilig-Kreuz-Kapelle (Klasmühle)
 Oelde, Stadtteil Stromberg: Kreuzkirche (Stromberg)
 Remscheid, Stadtteil Lüttringhausen: Heilig-Kreuz-Kirche (Remscheid-Lüttringhausen)
 Schmallenburg, Stadtteil Bad Fredeburg: Heilig-Kreuz-Kapelle (Bad Fredeburg)
 Soest:
 Heilig-Kreuz-Kirche (Soest)
 Französische Kapelle (Soest)
 Stemwede, Ortsteil Haldem: Heilig-Kreuz-Kapelle (Haldem)
 Süchterscheid: Wallfahrtskirche Zum Heiligen Kreuz (Süchterscheid)
 Titz, Ortsteil Hasselsweiler: Heilig Kreuz (Hasselsweiler)
 Vlotho: Heilig-Kreuz-Kirche (Vlotho)
 Warburg, Stadtteil Bonenburg: Heilig-Kreuz-Kirche (Bonenburg)
 Warstein, Stadtteil Belecke: Heilig-Kreuz-Kirche (Belecke)
 Weilerswist, Ortsteil Großvernich: Heilig-Kreuz-Kirche (Großvernich)
 Wesseling: Heilig-Kreuz-Kapelle (Wesseling)
 Willich, Stadtteil Vennheide: Missionskapelle (Vennheide)

Rheinland-Pfalz 
 Bad Kreuznach: Heilig-Kreuz-Kirche (Bad Kreuznach)
 Beindersheim: Heilig Kreuz, St. Peter und St. Nikolaus (Beindersheim)
 Darscheid: Heilig-Kreuz-Kirche (Darscheid)
 Gau-Bickelheim: Kreuzkapelle (Gau-Bickelheim)
 Göllheim: St. Johannes Nepomuk und Heilig Kreuz (Göllheim)
 Hersdorf: Kreuzerhöhung (Oberhersdorf)
 Koblenz: Heilig-Kreuz-Kirche (Koblenz)
 Landstuhl: Heilig-Kreuzkapelle
 Laumersheim: Heilig-Kreuz-Kapelle (Laumersheim)
 Leutersdorf: Wallfahrtskirche Heiligkreuz (Leutesdorf)
 Ludwigshafen: Heilig-Kreuz-Kirche (Ludwigshafen)
 Mainz: Heilig-Kreuz-Kirche (Mainz)
 Neuwied: Heilig Kreuz (Neuwied)
 Trier:
 Heiligkreuz (Trier)
 Heiligkreuz-Kapelle (Trier)
 Wissen: Kreuzerhöhungskirche zu Wissen
 Worms, Stadtteil Horchheim: Heilig-Kreuz-Kirche (Worms-Horchheim)
 Zweibrücken: Heilig-Kreuz-Kirche (Zweibrücken)

Saarland 
 Blieskastel: Heilig-Kreuz-Kapelle (Blieskastel) auf dem Han
 Losheim am See, Ortsteil Rimlingen: Heilig-Kreuz-Kirche (Rimlingen)
 Nonnweiler: Kreuzerhöhungskirche (Primstal)
 Püttlingen: Kloster Heilig-Kreuz (Püttlingen)
 Saarbrücken, Stadtteil Folsterhöhe: Heilig Kreuz (Saarbrücken)
 Saarbrücken, Stadtteil Güdingen: Heilig-Kreuz-Kirche (Güdingen)
 Schmelz (Saar), Ortsteil Hüttersdorf: Kreuzerhöhung (Hüttersdorf)
 Wadern, Stadtteil Dagstuhl: Schlosskapelle Heilig Kreuz (Dagstuhl)

Sachsen 
 Auerbach/Vogtland: Katholische Kirche „Zum Heiligen Kreuz“
 Falkenstein/Vogtland: Kirche „Zum Heiligen Kreuz“
 Görlitz: Heilig-Kreuz-Kirche (Görlitz)
 Friedhofskirche Zum Heiligen Kreuz (Grimma)
 Kitzscher, Ortsteil Hainichen: Heilig Kreuz (Hainichen)
 Königsbrück: Kreuzerhöhungskirche (Königsbrück)
 Leipzig: Heilig-Kreuz-Kirche (Leipzig)
 Meißen: Kloster Heilig Kreuz (Meißen)
 Meuselwitz: Zum Heiligen Kreuz (Meuselwitz)
 Sebnitz: Kirche Hl. Kreuzerhöhung (Sebnitz)
 Weißwasser: Heilig-Kreuz-Kirche (Weißwasser)

Sachsen-Anhalt 
 Arnstein, Ortsteil Sandersleben: Heilig Kreuz (Sandersleben) (profaniert)
 Aschersleben: Heilig-Kreuz-Kirche (Aschersleben)
 Biederitz: Heilig-Kreuz-Kirche (Biederitz)
 Bismark: Heilig Kreuz (Bismark) (profaniert)
 Calvörde: Heilig-Kreuz-Kirche (Calvörde)
 Halle (Saale)
 Heilig-Kreuz-Kirche (Halle)
 Hauskirche zum Heiligen Kreuz (Halle)
 Jessen (Elster)
 Ortsteil Klöden: Kirche Zum Heiligen Kreuz (Klöden)
 Ortsteil Schweinitz: Sankt Marien (Schweinitz)
 Mertendorf, Ortsteil Görschen: St.-Crucis-Kirche (Görschen)
 Oschersleben, Ortsteil Hornhausen: Heilig-Kreuz-Kirche (profaniert)
 Stolberg (Harz): Kapelle zum heiligen Kreuz (Stolberg)

Schleswig-Holstein 
 Lübeck, Stadtteil St. Jürgen: Wegekapelle Klein-Grönau, siehe auch Megedebek
 Ockholm: durch die Burchardiflut 1634 zerstörte „Heilig-Kreuz-Kirche“, 1550 erbaut
 Pellworm: Neue Kirche (Pellworm)
 Windbergen: Kirche zum Heiligen Kreuz (Windbergen)

Thüringen 
 Abtsbessingen: St. Crucis (Abtsbessingen)
 Berlstedt: Evangelische Kirche St. Crucis
 Bettenhausen (Rhönblick): Kirche Zum Heiligen Kreuz (Bettenhausen)
 Dielsdorf: Zum heiligen Kreuz (Dielsdorf)
 Erfurt:
 Neuwerkskirche (Erfurt)
 Stadtteil Vieselheim: Heiligkreuzkirche (Vieselbach)
 Espenfeld: St. Crucis (Espenfeld)
 Großenehrich: St.-Crucis-Kirche (Großenehrich)
 Heroldishausen: St. Crucis (Heroldishausen)
 Kyffhausen: Kapellenruine der Reichsburg Kyffhausen
 Meiningen: Kirche Zum Heiligen Kreuz (Meiningen)
 Mühlhausen: Kornmarktkirche
 Neunheilingen: St. Crucis (Neunheilingen)
 Nordhausen: Zum Heiligen Kreuz
 Sondershausen: Cruciskirche (Sondershausen)
 Sondershausen, Ortsteil Schernberg: St. Crucis (Schernberg)
 Stadtroda: Heilig-Kreuz-Kirche (Stadtroda)
 Wurzbach, Ortsteil Oßla: Heilig-Kreuz-Kirche (Oßla)

Belgien 
 Heilig Kreuz (Lüttich)

Dänemark 
 Onsbjerg Kirke

Finnland 
 Heiligkreuzkirche von Hattula

Frankreich 
 Ste-Croix (Arles)
 Ste-Croix (Bordeaux)
 Ste-Croix (Bray-sur-Seine), Region Île-de-France
 Heilig-Kreuz-Kapelle Forbach, Lothringen
 Heilig-Kreuz-Kirche (Kaysersberg), Elsass
 Ste-Croix (Lyon 2.)
 Ste-Croix (Lyon 6.)
 Ste-Croix de La Baume-de-Transit, Region Auvergne-Rhône-Alpes
 Ste-Croix (Nizza)
 Kathedrale Sainte-Croix, Orléans
 Ste-Croix (Ris), Region Auvergne-Rhône-Alpes
 Ste-Croix-des-Pelletiers in Rouen, profaniert
 Ste-Croix (Saint-Dalmas) in Valdeblore, Region Provence-Alpes-Côte d’Azur
 Ste-Croix (Veauce), Region Auvergne-Rhône-Alpes

Griechenland 
 Parekklisi Timiou Stavrou auf Kos
 Heilig-Kreuz-Kapelle (Rhodos)
 Höhlenkirche Heilig-Kreuz in Kalamafka, Ierapetra, im Dikti-Gebirge, Kreta
 Heilig-Kreuz-Kapelle von Timios Stavros, Ierapetra, Kreta

Indien 
  Kathedralbasilika Santa Cruz (Kochi), Kerala

Irak 
 Kirche Heiligkreuz (Ankawa)

Iran 
 Heilig-Kreuz-Kapelle (Surp Chatsch) von 1987 im Ararat-Sportkomplex Teheran

Italien 
 Heilig-Kreuz-Kirche bei Abtei, Südtirol
  Basilica di Santa Croce e San Francesco, Florenz
  Basilica di Santa Croce di Fonte Avellana, Fonte Avellana, Marken (Klosterkirche)
  Chiesa di Santa Croce (Santissima Trinità) in Lecce, Apulien
  Basilica di Santa Croce, Ostra, Marken
  Basilica di Santa Croce a Via Flaminia, Rom-Flaminio (Q.I)
 Chiesa di Santa Croce e San Bonaventura dei Lucchesi, Rom-Trevi (Q.II)
  Chiesa di Santa Croce in Gerusalemme, Rom-Esquilino (Q.XV, Titelkirche)
 Heilig-Kreuz-Kapelle in Schreckbichl, Südtirol
 Pfarrkirche Heilig Kreuz in Seis am Schlern, Südtirol
 Heiligkreuzkapelle Raschötz, St. Ulrich in Gröden, Südtirol
  Basilica  di Santa Croce, Torre del Greco, Kampanien

Kroatien 
 Heilig-Kreuz-Kirche (Nin)
 Crkva svetoga Križa (Zagreb)

Niederlande 
  Kreuzerhöhungsbasilika, Raalte

Österreich 
Burgenland
 Katholische Pfarrkirche Mörbisch am See
 Pfarrkirche Deutschkreutz
 Pfarrkirche Sieggraben
 Pfarrkirche Wulkaprodersdorf
 Filialkirche Neustift an der Lafnitz

Niederösterreich
  Stift Heiligenkreuz
 Pfarrkirche Grafenberg
 Pfarrkirche Haugschlag
 Pfarrkirche Hirschbach (Niederösterreich)
 Pfarrkirche Hohenruppersdorf
 Pfarrkirche Theras
 Pfarrkirche Watzelsdorf
 Stadtpfarrkirche Zistersdorf
 Filialkirche Theresienfeld
 Angebaute Kapelle der Pfarrkirche Weitra

Oberösterreich
 Wallfahrtskirche Heiligenkreuz bei Kremsmünster
 Pfarrkirche Klam
 Pfarrkirche Langholzfeld
 Pfarrkirche Pötting
 Pfarrkirche Senftenbach
 Filialkirche Gebertsham
 Filialkirche Rosenau

Salzburg
 Pfarrkirche Rußbach am Paß Gschütt

Steiermark
 Pfarrkirche Tauplitz

Tirol
 Pfarrkirche Going am Wilden Kaiser
 Kreuzkirchl (Pill)
 Pfarrkirche Schönberg im Stubaital
 Pfarrkirche Zirl

Vorarlberg
 Heilig-Kreuz-Kirche (Bludenz)

Wien
 Stiftskirche Zum heiligen Kreuz Wien-Neubau (7.)
 Pfarrkirche zur Erhöhung des heiligen Kreuzes Alt-Ottakring, Wien-Ottakring (16.)
 Pfarrkirche zum Heiligen Kreuz Grinzing, Wien-Döbling (19.)
 Pfarrkirche Heiliges Kreuz Großfeldsiedlung, Wien-Floridsdorf (21.)

Osttimor 
 Heilig-Kreuz-Kirche (Maliana)

Polen 
 Kreuzerhöhungskirche (Brzeg) (Brieg)
 Wallfahrtskirche zum Heiligen Kreuz (Chwalęcin) (Stegmannsdorf)
 Heiligkreuzkirche (Cieszyn) (Teschen)
 Kreuzerhöhungskirche (Działdowo) (Soldau)
 Kirche zum heiligen Kreuz (Gliwice) (Gleiwitz)
 Kreuzerhöhungskirche (Górowo Iławeckie) (Landsberg, Ostpreußen)
 Kreuzerhöhungskirche (Jelenia Góra) (Hirschberg, Niederschlesien)
 Heilig-Kreuz-Kapelle (Kalwaria Zebrzydowska)
 Kreuzerhöhungskirche (Kanigowo) (Kandien, Ostpreußen)
 Kreuzerhöhungskirche (Kołobrzeg) (Kolberg)
 Heilig-Kreuz-Kirche (Kopice) (Koppitz, Oberschlesien)
 Kreuzerhöhungskirche (Krakau)
 Heilig-Kreuz-Kirche (Nidzica) (Neidenburg)
 Friedhofskirche Zum Heiligen Kreuz (Nysa) (Neisse)
 Kreuzerhöhungskirche (Olszewo Węgorzewskie) (Olschöwen/Kanitz)
 Kathedrale zum Heiligen Kreuz (Opole) (Oppeln)
 Kreuzerhöhungskirche (Ostrykół) (Ostrokollen/Scharfenrade)
 Heilig-Kreuz-Kirche (Polanów) (Pollnow)
 Heilig-Kreuz-Kirche (Srokowo) (Drengfurth, Ostpreußen)
 Kreuzerhöhungskirche (Strzelin) (Strehlen)
 Kreuzerhöhungskirche (Ukta) (Alt Ukta, Ostpreußen)
 Heilig-Kreuz-Kirche (Ustroń)
 Heilig-Kreuz-Basilika (Warschau)
 Heilig-Kreuz-Kirche (Żagań) (Sagan)
 Kirche zum Heiligen Kreuz (Źródła) (Nimkau)

Portugal 
 Igreja de Santa Cruz (Braga)

Russland 
 Kreuzerhöhungskirche im Nilow-Kloster, Seligersee

Schweden 
 Heilig-Kreuz-Kirche (Ronneby) (Heliga Kors kyrka)

Schweiz 
 Heiligkreuzkapelle (Müstair)
 Heiligkreuzkapelle (Berneck)
 Kapelle Heiligkreuz in Bernrain
 Heiligkreuzkirche (Chur)
 Heiligkreuzkirche (Hasle LU)
 Heiligkreuzkirche Kirchberg SG
 Kirche Heilig Kreuz (Langnau im Emmental)
 Kirche Heiligkreuz (St. Gallen)
 Kapelle Heiligkreuz (Binn), am Maiensäss in der Gemeinde Binn, Wallis
 Heilig Kreuz (Zürich-Altstetten)
 Heilig Chrüz (Oberrieden ZH)
 Heiligkreuz (Bern)

Slowakei 
  Kirche der Heiligen Kreuzerhöhung in Bratislava
  Heilig-Kreuz-Basilika in Kežmarok

Syrien 
 Heilig-Kreuz-Kirche (Aleppo)

Tschechien 
 Heiligkreuzkirche Doubravník
 Kreuzerhöhungskirche (Františkovy Lázně)
 Heilig-Kreuz-Kapelle (Horní Blatná)
 Rotunde Heilig Kreuz Prag

Türkei 
 Kirche zum Heiligen Kreuz (Akdamar), Surp Haç Kilisesi, arm. Սուրբ խաչ, Surb Chatsch

Ukraine 
 Kreuzerhöhungskirche (Butschatsch), Butschatsch
  Kreuzerhöhungsbasilika, Czernowitz
 Kreuzerhöhungskirche (Podil), Kiew
 Kreuzerhöhungskirche (Ternopil), Ternopil

Vereinigtes Königreich 
 Ehemalige Abteikirche Holy Cross, Waltham Abbey, Essex, England

Vereinigte Staaten 
 Holy Cross Church (Illinois), NRHP-Listung ID-Nr. 99000587
 Holy Cross Church (Wisconsin), NRHP-Listung ID-Nr. 84003758

Zypern 
 Heilig-Kreuz-Kirche, Nikosia, Zypern

Siehe auch 
 Kreuzkirche, unsortiertes Material
 Kloster Heilig Kreuz (die Klosterkirchen dieses Namens sind auch hier vermerkt)
 Chapel of the Holy Cross

Weblinks 

 Heilig-Kreuz-Kirche in Zagreb, Kroatien (kroatisch)

Einzelnachweise 

 
Kreuz

fr:Sainte-Croix#Patrimoine religieux